Соммарива-Перно () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Население составляет 2820 человек (2019 г.), плотность населения составляет 162 чел./км². Занимает площадь 17 км². Почтовый индекс — 12040. Телефонный код — 0172.

В коммуне особо почитаем святой Крест Господень. Праздник — 22 сентября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.sommarivaperno.cn.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики